Сен-Клеман ():

 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Коррез.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Сен-Клеман — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Сен-Клеман-де-Бален
 Сен-Клеман-сюр-Дюранс
 Сен-Ромен-э-Сен-Клеман